Лінн (округ, Айова)
Лінн (округ, Канзас)
Лінн (округ, Міссурі)
Лінн (округ, Орегон)
Лінн (округ, Техас)